Progressive — 6-й сингл поп-гурту Kalafina. Це перший сингл який гурт випустив без прив'язки до будь-якого аніме чи фільму.

Список треків

CD

DVD

Чарти

Примітки 

Сингли 2009
Пісні Юкі Каджіури
Сингли Kalafina